A Temporada de Fórmula 3000 de 1986 foi a segunda na história da categoria. Teve como campeão o italiano Ivan Capelli, da equipe Genoa Racing, que terminou com apenas 2 pontos de vantagem sobre seu compatriota Pierluigi Martini, da Pavesi Racing (38 contra 36).

O campeonato foi realizado entre 13 de abril e 5 de outubro de 1989, sendo realizadas 11 etapas, iniciando em Silverstone e se encerrando em Jarama.

Equipes e pilotos

Classificação

Notas
 A etapa de Silvertone foi interrompida 2 vezes - a última em decorrência de um acidente envolvendo os franceses Dominique Delestre e Thierry Tassin, fazendo com que apenas metade dos pontos fosse atribuída.
 A etapa de Birmingham foi encerrada mais cedo também devido a um acidente, entre Andrew Gilbert-Scott e Alain Ferté.
 Pierluigi Martini chegou a ter sua vitória no GP de Jarama anulada porque os mecânicos mexeram em seu carro entre as 2 largadas, porém foi novamente declarado vencedor da corrida
.

Ligações externas
 Informações da temporada

1986 no automobilismo
1986